Joshua Patrick Allen – giocatore di football americano statunitense nato nel 1996, di ruolo quarterback
Joshua Allen – giocatore di football americano statunitense nato nel 1997, di ruolo linebacker